Internationaux de Strasbourg 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu Internationaux de Strasbourg rozgrywany w dniach 21–27 maja 2017 roku w Strasburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
2017 w tenisie ziemnym
2017 we Francji